Дубенский Пётр Николаевич:

 Дубенский, Пётр Николаевич (?—1854) — военный инженер, генерал-майор, командир Гренадерского сапёрного батальона.
 Дубенский, Пётр Николаевич (псевдоним П. Вожин; 1864—1905) — подполковник, журналист.